Charlie Paddock
 Paddock Wood – miasto w hrabstwie Kent w Anglii
 (15551) Paddock – planetoida

Gminy w USA:
 Paddock (ang. Paddock Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Paddock (ang. Paddock Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
 Paddock (ang. Paddock Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt